Dusan Lojda ha battuto in finale Peter Polansky 7-6(4), 6-3

Teste di serie
 Martin Kližan (secondo turno)
 Jonathan Eysseric (quarters)
 Nicolas Santos (terzo turno)
 Donald Young (semifinali)
 Kei Nishikori (primo turno)
 Sanam Singh (primo turno)
 Petru-Alexandru Luncanu (primo turno)
 Artur Chernov (primo turno)
 Luka Belić (semifinali)
 Dusan Lojda Campione
 Pavel Chekhov (quarti)
 Roman Jebavý (quarti)
 Kellen Damico (primo turno)
 Pedro Sousa (primo turno)
 Jeevan Neduncheziyan (primo turno)
 Albert Ramos-Viñolas (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Tabellone qualificazioni

Girone 1

Girone 2

Girone 3

Girone 4

Girone 5

Girone 6

Girone 7

Girone 8

US Open 2006